

Homophone

Sens d'équilibre

En physique

Instrument de mesure 
 La balance pour mesurer des masses (parmi celles-ci de nombreuses variantes : balance « ordinaire », balance « à fléau », trébuchet, balance « romaine », balance à deux fléaux dite « Roberval », balance « à pendule », balance « de changeur », peson, balance « de ménage », balance « commerciale », pèse-lettre, balance inertielle…)
 La balance de Cotton pour mesurer la force électromagnétique
 La balance de Curie pour déterminer les points de Curie des principales phases ferromagnétiques présentes dans un matériau
 La balance de Danjon est utilisée en astronomie
 La balance de Deleuil
 La balance d'Eotvos destinée à tester le principe d'équivalence
 La balance gyroscopique
 La balance de torsion pour mesurer de très faibles forces. En particulier, la balance de Charles de Coulomb a permis de démontrer la loi de l'électrostatique « Les forces électriques s'exercent en raison inverse du carré de la distance ».
 La balance d'arrachement pour mesurer la tension superficielle d'un liquide
 La balance de Faraday pour mesurer la susceptibilité magnétique
 La balance du watt (balance de Kibble) qui a pour but de remplacer l’étalon du kilogramme par des mesures électriques
 La microbalance piézoélectrique permet de mesurer des masses très faibles
 la microbalance à quartz permet de mesurer l'épaisseur de la couche déposée durant une épitaxie

Acoustique 
 La balance audio est un réglage en acoustique

En photographie 
 La balance des blancs ou « balance des couleurs » est un réglage en photographie.

En économie 
La balance est un terme utilisée en économie, pour désigner l'équilibre entre deux données (en particulier débit / crédit) :
 La balance des biens et services
 La balance commerciale
 La balance des paiements
 La balance courante
 La balance des capitaux
 La balance financière
 La balance comptable, en comptabilité
 La balance des invisibles
 La balance des revenus

En politique 
 L'équilibre des puissances (balance of power), dans la théorie des relations internationales
 La balance des pouvoirs, théorie de droit constitutionnel

Symbole 
 La balance est, avec l'épée, l'un des deux emblèmes de la Justice : la balance symbolisant l'équité (cf. l'expression : rendre la justice avec équité).

Constellation stellaire en forme de balance 
 La Balance est la septième constellation du Zodiaque
 La Balance est un signe astrologique

Balance venant du verbe balancer 
 Balancer : dans le sens « osciller », « jeter avec un mouvement de balancier »
 La balance est un filet pour pêcher les écrevisses, les crevettes
 Balancer : dans le sens « dénoncer »
 En argot, une balance est un dénonciateur. On parle de cyberbalance pour les dénonciateurs via internet.
 La Balance est un film à suspense français réalisé par Bob Swaim et sorti en 1982.

Dans les arts

Musique 
 Balance, album de Leo Kottke (1978).
 Balance, dixième album du groupe Van Halen (1995).
 Balance, septième album d'Armin van Buuren (2019).
 KOKIA∞AKIKO ~Balance~, premier album de KOKIA (2009)
 , un groupe de hard rock.

Cinéma et télévision 
 Balance, court métrage d'animation allemand sorti en 1989 ;
 La Balance (Nobody Knows Anything), onzième épisode de la saison 1 des Soprano diffusé en 1999 ;
 Ça balance à Paris, émission de télévision française diffusée entre 2004 et 2019 :
 La Balance (Whistleblower), vingt-sixième épisode de la saison 6 de The Office diffusé en 2010 ;
 La Balance, film français de Bob Swaim sorti en 1982.

Noms de commune, de cours d'eau 
 Balance, rivière française, affluent de la Loire.
 Balance, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Vron.
 Ballancë/Balance, village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).

Autres 
 New Balance, équipementier sportif.
 Le Load balance (ou Load balancing), une technique informatique.
 balance de traction équestre : dispositif mécanique reliant, dans l'attelage à quatre, les deux chevaux de tête au timon du véhicule.

Expressions 
 faire pencher la balance : faire prévaloir
 jeter un poids dans la balance : amener un argument qui provoque un résultat décisif
 mettre dans la balance : examiner en comparant
 mettre en balance : opposer le pour et le contre
 peser dans la balance : se dit d'une personne dont l'importance est grande